Югов (; ) — русская, болгарская и македонская фамилия.

Известные носители:

 Югов, Алексей Кузьмич (1902—1979) — русский писатель и литературовед, переводчик, журналист.
 Югов, Антон Танев (1904—1991) — болгарский политик македонского происхождения.
 Югов, Арон Абрамович (1886—1954) — российский революционер; социал-демократ.
 Югов, Олег Кириллович (1934—1991) — советский авиаконструктор, учёный.
 Югов, Сергей Иванович (1828—1866) — российский журналист, редактор газеты «Астраханские губернские ведомости».

Югова

 Югова, Вера Ефимовна (Забелина, Кузнецова; род. 1937) — советская легкоатлетка.
 Югова, Татьяна Григорьевна (род. 1952) — советский и российский хореограф, балетмейстер, заслуженный работник культуры РФ.

Примечания